Internationale Stijl (architectuur), een stroming in de architectuur in de 20e eeuw
 Internationale Stijl (kunst), een stroming in de kunst in de middeleeuwen, ook bekend als Internationale gotiek